Пове́ть (повет, поветье, поветка, повить, павець) — вообще крытое место, простор с верхом, нежилая пристройка к деревенскому дому (в основном на Русском Севере (Архангельская область)) сзади над хлевом, для хранения скотского корма, земледельческих орудий, дровней, телег и других хозяйственных принадлежностей, здесь же устраивают и клеть. 

Под поветь на двор или на поветь (верх) ставят лишние телеги, бороны, сохи, а на лето: сани, дровни. Поветь находится достаточно высоко над землей, обычно на поветь ведут двухстворчатые ворота.

Иногда поветь означает чердак, сарай, сенник, крышу над двором (в бывших Вятской, Вологодской, Нижегородской и Тверской губерниях), крытый теплый двор и навес.

Поветь в литературе 
  Клеть клетью, а поветь поветью. — говорили в старину в России (на Руси), стремясь подчеркнуть надёжность сруба по сравнению с открытым навесом — поветью.
 Загадка: Полна поветка воробышков: сидят, не летят, почирикивают?, Ответ: каменка, что шипит при поддаче.

Обняв трубу, сверкает по повети
Зола зелёная из розовой печи.
Кого-то нет, и тонкогубый ветер
О ком-то шепчет, сгинувшем в ночи.

Вьются паутины с золотой повети.
Где-то мышь скребется в затворенной клети…

Примечания

Ссылки 
 Репозиторий БНТУ, Строительство. Окна в историю. 

Типы помещений